Priorato hace referencia a varios artículos:

Lugares 

 Priorato, denominación de origen vitícola española situada en la provincia de Tarragona, Cataluña, España.
 El Priorato, comarca de la provincia de Tarragona, Cataluña, España.
 El Priorato, pedanía del municipio de Lora del Río, en la provincia de Sevilla, Andalucía, España.

Religión 
 Oficio, dignidad o empleo de prior o de priora
 Distrito o territorio sobre el que tiene jurisdicción el prior, basado en un monasterio llamado priorato.
 Priorato, como circunscripción administrativa, particularmente en la organización de las órdenes religiosas hospitalarias.